Hagby (Kalmar)
 Hagby (Uppsala)
 Hagby (Öland)
 Hagby-Bläsinge